Штібер () — німецьке прізвище:

 Здзіслав Штібер (1903 — 1980) — польський мовознавець і філолог.
 Золтан Штібер (1988) — угорський футболіст, півзахисник.

Німецькі прізвища